Erson Stiven Dias Costa, mais conhecido como Kukula, (nascido a 22 de Janeiro de 1993, no Paul - Ilha de Santo Antão, Cabo Verde) é um futebolista cabo-verdiano que joga como avançado no Club Sport Marítimo.

Ligações externas 
Dados e perfil no Site oficial do CS Marítimo
Dados e perfil no Zerozero
Dados no ForaDeJogo
Perfil do Transfermarkt

Futebolistas de Cabo Verde
Futebolistas do Club Sport Marítimo